Маслозеро — топоним.

 Маслозеро (деревня) — деревня в составе Паданского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелии.
 Маслозеро (озеро, Медвежьегорский район) — озеро в Медвежьегорском район Республики Карелии.
 Маслозеро (озеро, Беломорский район) — озеро в Беломорском районе Республики Карелии.
 Маслозеро (озеро, Пяжозерское сельское поселение, западное) — озеро в Бабаевском районе Вологодской области.
 Маслозеро (озеро, Пяжозерское сельское поселение, восточное) — озеро в Бабаевском районе Вологодской области.
 Маслозеро (озеро, Вытегорский район) — озеро в Вытегорском районе Вологодской области.

Примечания